Pullatit bezeichnet:
 Pullatit (Bucht) (Constance Havn), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Pullatit (Insel, Aasiaat) (auch Pullat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Pullatit (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland